Elswick steht für:

 Elswick-Kreuzer, ein Geschützter Kreuzer der Elswick Ordnance Company aus dem 19./20. Jahrhundert
 Elswick Motor, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller in Elswick
 Elswick mounting, eine Verschwindlafette für Geschütze der Elswick Ordnance Company in Elswick
 Elswick Ordnance Company, die Rüstungsabteilung der britischen Armstrong-Whitworth & Co., Ltd. in Elswick

Elswick ist der Name folgender Orte:

 Elswick (Lancashire), ein Dorf in Lancashire, North West England, Vereinigtes Königreich
 Elswick (Tyne and Wear), ein Verwaltungsbezirk von Newcastle upon Tyne, North East England, Vereinigtes Königreich
 Elswick (Saskatchewan), eine Geisterstadt in Saskatchewan, Kanada